Курилов — російське прізвище.

Відомі носії 
 Курилов Василь Іванович (1947—2019) — радянський футболіст та білоруський тренер, виступав на позиції півзахисника.
 Курилов Венедикт Вікторович (1867—1921) — російський хімік, фахівець з неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії.
 Курилов Володимир Іванович (1924—?) — актор, заслужений артист України.
 Курилов Володимир Ілліч (1926—1998) — учасник німецько-радянської війни, снайпер, Герой Радянського Союзу.
 Курилов Володимир Никонорович (1922—1996) — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Адо Улуро (справжні прізвище, ім'я та по батькові — Гаврило Миколайович Курилов;  1938) — юкагирський письменник, фольклорист і мовознавець, творець юкагирської писемності.
 Курилов Іван Васильович (1910—1992) — російський артист балету, балетмейстер, заслужений артист РРФСР.
 Курилов Олексій Миколайович ( 1988) — український футболіст, захисник, колишній гравець молодіжної збірної України.
 Курилов Сергій Іванович (1914—1987) — радянський російський актор театру і кіно, заслужений артист РРФСР.
 Курилов Станіслав Васильович (1936—1998) — радянський, канадський та ізраїльський океанограф, письменник, відомий завдяки своїй втечі з СРСР, коли він вистрибнув за борт радянського круїзного лайнера у відкритий океан.